Кубок Либертадорес 1992 — 33-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Сан-Паулу».

Первый раунд

Группа 1 
Коло-Коло, действующий обладатель Кубка Либертадорес, должен был вступить в борьбу со второго раунда, однако по финансовым соображениям дал запрос об участии с первого раунда. Разрешение было дано и группа 1 состояла из 5 клубов, четверо из которых проходили во второй раунд.

Группа 2

Группа 3

Плей-офф

Группа 4

Группа 5

Второй раунд 
Матчи 1-го круга состоялись 28 — 30 апреля 1992, а ответные матчи 4 — 6 мая 1992

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1992 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1992 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1992 году
1992